Westfalenhof steht für:

 Westfalenhof (Hannover), botanischer Garten der Tierärztlichen Hochschule Hannover mit einigen Baudenkmälern
 Westfalenhof, ehemaliger Name eines denkmalgeschützten Gebäudes in Königswinter, siehe Drachenfelsstraße 30 (Königswinter)